Зимел () е немска фамилия и може да се отнася до:

 Георг Зимел (социолог)
 Йоханес Марио Зимел